Игумново — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижне-Важского сельского поселения (до 2015 года входила в Наумовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Наумовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 5,7 км, до центра муниципального образования Наумихи — 4,6 км. Ближайшие населённые пункты — Абакумовская, Ручьевская, Елезовская, Ексинское, Якушевская, Андреевская, Балановская.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района